Яцене́вич (, ) — украинская и польская фамилия.

Известные носители 
 Яценевич, Виктор Антонович (1924—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.

См. также